Film en televisie
Coppers (film), een televisiefilm van Ted Clisby uit 1988
Coppers (Britse televisieserie), een Britse realityreeks uit 2010
Coppers (Vlaamse televisieserie), een Vlaamse politieserie uit 2016

Literatuur
Toni Coppers (1961), een Belgisch misdaadauteur
Coppers (boekenserie), een boekenreeks van bovengenoemd auteur

Overige
Munten van de Pond Sterling, meer bepaald de munten van 1 penny en 2 pence vanwege hun koperen legering
Rome Coppers, een Amerikaans basketbalteam
Politieagenten, gebruikt slang in voornamelijk Engelstalige gebieden
Lycaenidae, een familie van vlinders

Zie ook 
 Copper (doorverwijspagina)